A finals del  i a principis del XXI, hi ha hagut tres conflictes bèl·lics que s'han anomenat Guerra del Golf, tots ells a la regió del Golf Pèrsic:
 La guerra Iran-Iraq (1980-1988) (també coneguda com a Primera guerra del Golf Pèrsic). Fou una guerra entre l'Iran i l'Iraq.
 La guerra del Golf (1990-1991) (també coneguda com a Guerra del Golf Pèrsic, Segona guerra del Golf Pèrsic o Primera guerra del Golf). Fou una guerra entre l'Iraq i una coalició de països liderats pels Estats Units en resposta a la invasió iraquiana de Kuwait.
 La Invasió de l'Iraq de 2003 (també coneguda com a Guerra d'Iraq, Tercera guerra del Golf Pèrsic o Segona Guerra del Golf). Fou una guerra entre l'Iraq i una coalició de països liderats pels Estats Units.
 La Guerra de l'Iraq també coneguda com a Iraqi Freedom fou una guerra entre l'Iraq i una coalició de països liderada pels Estats Units, va tenir lloc entre març de 2003 i desembre de 2011, i va acabar amb la retirada de les forces de la coalició.